Vedums landskommun kan syfta på:

 Kinne-Vedums landskommun, tidigare kommun i Skaraborgs län 
 Laske-Vedums landskommun, tidigare kommun i Skaraborgs län 
 Vedums landskommun, tidigare kommun i Skaraborgs län